Бокео́ (, , ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Плело. Округ коммуны — Генган.

Код INSEE коммуны — 22011.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 400 км к западу от Парижа, в 105 км северо-западнее Ренна, в 15 км к западу от Сен-Бриё.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 1 081 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 616 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 449 были экономически активными, 167 — неактивными (показатель активности — 72,9 %, в 1999 году было 68,0 %). Из 449 активных работали 425 человек (239 мужчин и 186 женщин), безработных было 24 (9 мужчин и 15 женщин). Среди 167 неактивных 81 человек были учениками или студентами, 33 — пенсионерами, 53 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Часовня Нотр-Дам (XVI век). Исторический памятник с 1946 года
 Два менгира Кергоф (эпоха неолита). Исторический памятник с 1966 года
 Придорожный крест Св. Иво (XVI век). Исторический памятник с 1927 года
 Монументальный крест Бомильо (XVII век). Исторический памятник с 1926 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор